Central Hockey League ist der Name mehrerer nordamerikanischer Eishockey-Profiligen:

 Central Hockey League (1931–1935), die von 1931 bis 1935 existierende Liga
 Central Hockey League (1963–1984), die von 1963 bis 1984 existierende Liga
 Central Hockey League, die von 1992 bis 2014 existierende Liga